Болин — фамилия.

Известные носители:

 Болин, Берт (1925—2007) — шведский метеоролог, профессор Стокгольмского университета, академик.
 Болин, Вильгельм (1835—1924) — шведский философ и историк.
 Болин, Нильс (1920—2002) — шведский инженер, изобретатель трёхточечного ремня безопасности.
 Болин, Синикка (род. 1947) — шведский политик, депутат Риксдага с 1998 года.
 Болин, Томми (1951—1976) — американский гитарист, певец, автор песен.
 Болин, Уэсли (1909—1978) — американский политик, 15-й губернатор Аризоны.
 Болин — один из главных героев мультсериала «Легенда о Корре».

Другие значения 
 Болин — ритуальный нож в Викки.
 Ювелирный дом Болин

Примечания